Buförningstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Buförningstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Buförningstjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn